Gourgen Bagration, parfois nommé Gourgen II d'Artanoudji (mort en 968), est un prince géorgien de la famille des Bagrations.

Fils unique de Gourgen d'Artanoudji et de son épouse, la fille d'Achot d'Artanoudji, il fait partie de la dynastie des Bagrations, une branche de la famille royale arménienne des Bagratides. Toutefois, son existence est douteuse car l'unique source contemporaine à son sujet, De administrando imperio, de Constantin VII Porphyrogénète, raconte que son père Gourgen meurt jeune et sans enfants. Son frère aîné Adarnassé II récupère alors ses domaines. Toutefois, la Vie de la Karthlie, de Vakhoucht Bagration, dit que Gourgen succède en réalité à son père, et cela jusqu'à sa mort, qui serait survenue en 968.

Décès en 968
Bagration